Dunwell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles T. Dunwell (1852–1908), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Stephen Dunwell (1913–1994), US-amerikanischer Computeringenieur